Mango hace referencia a varios artículos:

Toponimia
 Mango Creek, localidad de Belice.
 El Mango (aldea), del municipio de Santa Ana, Petén, Guatemala.

En Estados Unidos
 Mango (Florida), localidad estadounidense en el estado de Florida.
 Mango de Florida, región costera.

En Italia
 Mango (Italia), localidad y comuna de Cuneo B.
 San Mango Cilento, localidad de Sessa Cilento, Salerno, Campania.
 San Mango d'Aquino, comuna de la provincia de Catanzaro, Calabria.
 San Mango sul Calore, municipio de Avellino, Campania.

Botánica
 Mango (Mangifera), nombre de varias plantas tropicales.
 Mango (fruta), fruto del anterior.

Empresas
 Mango (moda), multinacional dedicada al diseño, fabricación y comercialización de prendas de vestir y complementos.
 MANGO Fashion Awards, certamen de moda organizado por la empresa Mango en España.
 Mango (aerolínea), empresa sudafricana de bajo costo.

Además
 Mango (instrumento), asa, otro nombre por el que se conoce el asidero de algunos utensilios, principalmente caseros.
 Mango, en jerga argentina suele referirse al Peso, la unidad monetaria.
 Mango (cantante), cantautor italiano.
 Pudin de mango, postre popular de Hong Kong.
 La casa en Mango Street, novela escrita por Sandra Cisneros en 1984.

Enlaces externos